Die Abkürzung ANF steht für:

 Flughafen Antofagasta im IATA-Code
 Advanced Nuclear Fuels, ein Kernbrennstoffe und Kernreaktorbauteile produzierendes Unternehmen
 Ajansa Nûçeyan a Firatê, eine PKK-nahe kurdische Nachrichtenagentur, siehe Firatnews Agency
 American Nurses Foundation, einer Unterorganisation der American Nurses Association
 Annuitätenfaktor, ein Parameter der Annuitätenmethode in der Investitionsrechnung siehe Annuitätenmethode
 Associação Nacional das Farmácias
 Associatie van Nederlandse Filmtheaters
 Association de la noblesse française
 Ateliers de construction du Nord de la France, ein ehemaliger französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen, mittlerweile Teil von Alstom
 atrialer natriuretischer Faktor, auch atriales natriuretisches Peptid, ein Peptidhormon siehe Atriales natriuretisches Peptid
 Au Pair and Family
 Arkiv för nordisk filologi, philologische Zeitschrift
 Autoridade Florestal Nacional, die portugiesische Waldschutzbehörde

Die Abkürzung Anf. steht für:
 Anfang
 Anführer
 Anforderungen

Anf steht für:
 die lokale Bezeichnung der Gemeinde Anfo in der Provinz Brescia, Italien

Abkürzung